Form & Function:

 Form & Function Vol. 1 — сингл Studio Pressure более известного как Photek (1994).
 Form & Function Vol. 2 — сингл Studio Pressure более известного как Photek (1994).
 Form & Function Vol. 2 — четвёртый альбом Photek (2007).
 Form & Function — музыкальный альбом Photek (1998).